Цойчах () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Мурау. Население составляет 237 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 18,34 км². Официальный код — 6 14 35.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вальтер Марколин (BHZ) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 АНП занимает 5 мест.
 местный список: 4 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Штирии